Армению на Олимпийских играх в Лиллехамере представляли 2 спортсмена в бобслее. Это были первые Олимпийские игры в которых Армения приняла участие как независимое государство. Медалей на этих Играх армянским спортсменам завоевать не удалось.

Результаты

Бобслей 

Мужчины

Ссылки 
 Результаты на сайте НОК Армении

Страны на зимних Олимпийских играх 1994 года
Спорт в Армении в 1994 году